Amurrio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Amurrio (kommunhuvudort), Baskien, Araba / Álava, 
 Amurrio (kommun), Baskien, Araba / Álava, 

Robotskapade Spanienförgreningar